Wahlkreis 113 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 113
 Landtagswahlkreis 113